agent polyvalent de restauration ;
 agent de protection rapprochée ;
 , bibliothèque logicielle permettant de porter le serveur web Apache sur différents systèmes d'exploitation ;
 Armée patriotique rwandaise, ancêtre des Forces rwandaises de défense ;
 Armée patriotique rwandaise Football Club, club rwandais de football ;
 Armée patriotique rwandaise Volleyball Club, club rwandais de volley-ball ;
 , technique utilisée en informatique pour attaquer réseau ;
 analyse préliminaire des risques, méthode d'évaluation des risques ;
 Alliance pour la République, parti politique sénégalais ;
 Agrarnaya Partiya Rossii (en français, Parti agrarien de Russie), parti politique russe ;
 Association Prévention Routière, association d'utilité publique ayant vocation à faire évoluer les comportements sur la route ;
 Agnès Pannier-Runacher (née en 1974), haute fonctionnaire, cadre d'entreprise et femme politique française ;
 APR-1400 pour , réacteur électronucléaire à eau pressurisée avancé conçu par la société Korea Electric Power Corporation ;
 , revendeur de la marque Apple ;
 atrophie progressive de la rétine, maladie canine ;
 appareil de protection respiratoire ;
 .